Mohamed Mamdouh (nogometaš), egipatski nogometaš
Mohamed Mamdouh (plivač), egipatski plivač
Mohamed Mamdouh (rukometaš), egipatski rukometaš